Moralina kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Moralina (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Moralina (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar